Чон Дон Хо (; 7 марта 1990, Пусан) — корейский футболист, защитник корейского клуба «Ульсан Хёндэ».

Карьера

Клубная карьера 
Начал профессиональную карьеру в Японии. В 2009 году заключил первый контракт с японским футбольным клубом «Иокогама Маринос», однако в его составе провёл всего пять матчей. В январе 2011 года Джон был отдан в аренду до 1 января 2012 года японскому клубу второго дивизиона «Гайнарэ Тоттори».

В январе 2012 года был арендован клубом китайской Суперлиги «Ханчжоу Гринтаун» до конца сезона 2012 года.

Международная карьера 
Выступает за молодёжные команды Южной Кореи различных возрастов. В 2009 году принял участие в чемпионате мира среди молодёжных команд в Египте, где его сборная дошла до стадии четвертьфиналов.

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Гайнарэ Тоттори»
Игроки ФК «Ханчжоу Гринтаун»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»